König Wilhelm steht für:

Könige
 Wilhelm I. (England) (1027/1028–1087), König von England
 Wilhelm I. (Sizilien) (1122–1166), König von Sizilien
 Wilhelm I. (Niederlande) (1772–1843), König der Niederlande 
 Wilhelm I. (Württemberg) (1781–1864), König von Württemberg
 Wilhelm I. (Deutsches Reich) (1797–1888), deutscher Kaiser und König von Preußen
 Wilhelm II. (England) (1056–1100), König von England
 Wilhelm II. (Sizilien) (um 1153–1189), König von Sizilien
 Wilhelm II. (Niederlande) (1792–1849), König der Niederlande
 Wilhelm II. (Württemberg) (1848–1921), König von Württemberg
 Wilhelm II. (Deutsches Reich) (1859–1941), deutscher Kaiser und König von Preußen
 Wilhelm III. (Oranien) (1650–1702), König von England, Schottland und Irland
 Wilhelm III. (Niederlande) (1817–1890), König der Niederlande
 Wilhelm IV. (Vereinigtes Königreich) (1765–1837), König des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland und König von Hannover
 Wilhelm von Holland (1228?–1256), römisch-deutscher Gegenkönig und römisch-deutscher König

Schiffsnamen
 SMS König Wilhelm, Panzerfregatte 
 König Wilhelm (Schiff, 1901), Dampfschiff 
 König Wilhelm I. (Schiff, 1871), Dampfschiff
 König Wilhelm II, Dampfer

Weiteres
 Zeche König Wilhelm, Steinkohlen-Bergwerk in Essen